Förster eller Foerster är ett efternamn, som burits av bland andra:

 August Förster
 Bernd Förster
 Ernst Förster
 Hans Förster
 
 Karlheinz Förster
 Kaspar Förster
 Kerstin Förster
 Ludwig Förster
 Olaf Förster
 Otfrid Förster
 Otto-Wilhelm Förster
  
 Robert Förster

Førster 
 A.P. Førster

Se även 
 Förster (auktor)
 Foerster

Efternamn

en:Forester (disambiguation)